Маелла (), или по старой орфографии Майелла () — многозначный термин.

 Маелла — горный массив в Италии.
 Маелла, Жерардо (1726–1755) — итальянский священник, причисленный к лику святых.
 Консерватория Сан-Пьетро-а-Майелла — итальянское высшее музыкальное учебное заведение, действующее в Неаполе.

См. также 
 Majidae
 Агнелу, Жералду Мажела (род. 1933) — бразильский кардинал.